Nasty:

 Музыка
 «Nasty» — сингл Джанет Джексон с альбома Control, выпущенный в 1986 году.
 «Nasty» — сингл The Prodigy с альбома The Day Is My Enemy, выпущенный в 2015 году.

 Другое
 Nasty 1, или WR 122, — двойная звезда в созвездии Орла.

См. также